Velika nagrada Belgije 2021 je dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 29. avgusta 2021 na belgijskem dirkališču Spa-Francorchamps. Zmagal je Max Verstappen, Red Bull Racing-Honda, drugo mesto je osvojil George Russell, Williams-Mercedes, tretji pa je bil Lewis Hamilton, Mercedes. Zaradi močnega dežja je bila dirka najprej prekinjena po ogrevalnem krogu. Po treh urah se je nadaljevala za varnostnim avtomobilom ter bila po treh krogih dokončno končana. Po pravilih v takem primeru veljajo rezultati po končanem prvem krogu, s čimer je dirka najkrajša v zgodovini Formule 1; Do tedaj je bila najkrajša dirka za Veliko nagrado Avstralije 1991 s štirinajstimi odpeljanimi krogi. Šestič v zgodovini so podelili polovične točke za odpeljanih manj kot 75% od predvidenih krogov. George Russell je z drugim mestom dosegel svojo prvo uvrstitev na stopničke v karieri in prvo za Williams po .

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!scope="row" |1
|align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:58,717
|1:56,559
|1:59,765
| align="center" |1
|-
!scope="row" |2
|align="center" |63
| data-sort-value="rus" | George Russell
|Williams-Mercedes
|1:59,864
|1:56,950
|2:00,086
| align="center" |2
|-
!scope="row" |3
|align="center" |44
| data-sort-value="ham" |  Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:59,218
|1:56,229
|2:00,099
| align="center" |3
|-
!scope="row" |4
|align="center" |3
| data-sort-value="ric" | Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|2:01,583
|1:57,127
|2:00,864
|align="center" |4
|-
!scope="row" |5
|align="center" |5
| data-sort-value="vet" | Sebastian Vettel
|Aston Martin-Mercedes
|2:00,175
|1:56,814
|2:00,935
|align="center" |5
|-
!scope="row" |6
|align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|2:00,387
|1:56,440
|2:01,164
|align="center" |6
|-
!scope="row" |7
|align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez
|Red Bull Racing-Honda
|1:59,334
|1:56,886
|2:02,112
|align="center" |7
|-
!scope="row" |8
|align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:59,870
|1:56,295
|2:02,502
|align="center" |13
|-
!scope="row" |9
|align="center" |31
| data-sort-value="oco" | Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|2:01,824
|1:57,354
|2:03,513
|align="center" |8
|-
!scope="row" |10
|align="center" |4
| data-sort-value="nor" | Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1:58,301
|1:56,025
|data-sort-value="10"|brez časa
|align="center" |15
|-
!scope="row" |11
|align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|2:00,728
|1:57,721
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="11"|
|align="center" |9
|-
!scope="row" |12
|align="center" |6
| data-sort-value="lat" | Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|2:00,966
|1:58,056
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="12"|
|align="center" |10
|-
!scope="row" |13
|align="center" |55
| data-sort-value="sai" | Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|2:01,184
|1:58,137
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="13"|
|align="center" |11
|-
!scope="row" |14
|align="center" |14
| data-sort-value="alo" | Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|2:01,653
|1:58,205
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
|align="center" |12
|-
!scope="row" |15
|align="center" |18
| data-sort-value="str" | Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|2:01,597
|1:58,231
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
|align="center" |19
|-
!scope="row" |16
|align="center" |99
| data-sort-value="gio" |
|
|2:02,306
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
|align="center" |14
|-
!scope="row" |17
|align="center" |22
| data-sort-value="tsu" | Juki Cunoda
|AlphaTauri-Honda
|2:02,413
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
|align="center" |16
|-
!scope="row" |18
|align="center" |47
| data-sort-value="msc" | Mick Schumacher
|Haas-Ferrari
|2:03,973
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|align="center" |17
|-
!scope="row" |19
|align="center" |7
| data-sort-value="rai" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|2:04,452
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|align="center" data-sort-value="20"|
|-
!scope="row" |20
|align="center" |9
| data-sort-value="maz" | Nikita Mazepin
|Haas-Ferrari
|2:04,939
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
|align="center" |18
|-class="sortbottom"
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1
|3:27,071
| align="center" |1
| align="center" |12,5
|-
!2
|align="center" |63
| data-sort-value="rus" | George Russell
|Williams-Mercedes
|1
| +1,995
| align="center" |2
| align="center" |9
|-
!3
|align="center" |44
| data-sort-value="ham" |  Lewis Hamilton
|Mercedes
|1
| +2,601
| align="center" |3
| align="center" |7,5
|-
!4
|align="center" |3
| data-sort-value="ric" | Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|1
| +4,496
| align="center" |4
| align="center" |6
|-
!5
|align="center" |5
| data-sort-value="vet" | Sebastian Vettel
|Aston Martin-Mercedes
|1
| +7,479
| align="center" |5
| align="center" |5
|-
!6
|align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|1
| +10,177
| align="center" |6
| align="center" |4
|-
!7
|align="center" |31
| data-sort-value="oco" | Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|1
| +11,579
| align="center" |8
| align="center" |3
|-
!8
|align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1
| +12,608
| align="center" |9
| align="center" |2
|-
!9
|align="center" |6
| data-sort-value="lat" | Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|1
| +15,485
| align="center" |10
| align="center" |1
|-
!10
|align="center" |55
| data-sort-value="sai" | Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|1
| +16,166
| align="center" |11
| align="center" |0,5
|-
!11
|align="center" |14
| data-sort-value="alo" | Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|1
| +20,590
| align="center" |12
| 
|-
!12
|align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1
| +22,414
| align="center" |13
|
|-
!13
|align="center" |99
| data-sort-value="gio" |
|
|1
| +24,163
| align="center"|14
|
|-
!14
|align="center" |4
| data-sort-value="nor" | Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1
| +27,110
| align="center" |15
|
|-
! data-sort-value="15" | 15
|align="center" |22
| data-sort-value="tsu" | Juki Cunoda
|AlphaTauri-Honda
|1
| +28,329
| align="center" |16
| 
|-
! data-sort-value="16" | 16
|align="center" |47
| data-sort-value="msc" | Mick Schumacher
|Haas-Ferrari
|1
| +29,507
| align="center" |17
| 
|-
! data-sort-value="17" | 17
|align="center" |9
| data-sort-value="maz" | Nikita Mazepin
|Haas-Ferrari
|1
| +31,993
| align="center" |18
| 
|-
!18
|align="center" |7
| data-sort-value="rai" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1
| +36,054
| align="center" |
|
|-
!19
|align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez
|Red Bull Racing-Honda
|1
| +38,205
| align="center" |—
| 
|-
! data-sort-value="20" | 20
|align="center" |18
| data-sort-value="str" | Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|1
| +44,108
| align="center" |19
| 
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2021
2021